Archibugi ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Archibugi (* 1958), italienischer Ökonom und Politikwissenschaftler
 Francesca Archibugi (* 1960), italienische Regisseurin